Giana – divinità della mitologia romana
Adalgisa Giana (1888-1970) – cantante lirica italiana
Associazione Sportiva Giana Erminio – squadra di calcio della città di Gorgonzola, conosciuta anche come La Giana